La Communauté de communes du Pays de Lunel es una estructura intermunicipal francesa, situada en el departamento de Hérault y la región Occitania.

Composición 
La Communauté de communes du Pays de Lunel se compone de 15 municipios:
 Lunel
 Boisseron 
 Campagne 
 Galargues
 Garrigues
 Lunel-Viel 
 Marsillargues
 Saint-Christol
 Saint-Just 
 Saint-Nazaire-de-Pézan 
 Saint-Sériès
 Saturargues
 Saussines
 Vérargues
 Villetelle

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Communauté de communes du Pays de Lunel (en francés)

Communauté de communes du Pays de Lunel